ZF peut faire référence à :
 la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel, une axiomatisation des mathématiques ; 
 un registre utilisé dans l'instruction assembleur Jump Equal ; 
 ZF Friedrichshafen AG, un constructeur de système de transmission automobile ; 
 Zend Framework ;
 Zydus France, une société pharmaceutique.

ZF et zF (respectivement zettafarad et zeptofarad) sont des unités de mesure de capacité électrique.